Damophon (), der Tyrann von Pisa auf dem Peloponnes, verübte Gräueltaten gegen die Eleer. Nach seinem Tode distanzierten sich die Pisaer von den Taten des Tyrannen. Die Eleer wählten aus 16 Städten 16 weise und angesehene Frauen aus, die nun eine Einigung zwischen den Eleern und den Pisaern herbeiführten. Aus diesen 16 Frauen wurden die Dienerinnen der Hera in Olympia.

Quellen 
 Pausanias: Reisen in Griechenland. 5, 16, 5.

Tyrann
Grieche (Antike)
Geboren im 1. Jahrtausend v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrtausend v. Chr.
Mann